Stribling est un patronyme porté notamment par :

 T. S. Stribling (1881-1965), romancier et avocat américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Young Stribling (1904-1933),  boxeur américain.